Walter Fellmann ist der Name folgender Personen:

* Walter Fellmann (Historiker) (1931–2011), deutscher Historiker 
 Walter Fellmann (Jurist) (* 1955), Schweizer Jurist